Кемпферт:

 Кемпферт, Берт — немецкий композитор, руководитель популярного в своё время эстрадного оркестра.
 Кемпферт, Павел Иванович — русский генерал-лейтенант.